

Hydronyme 

Le Panaro est une rivière de l'Émilie-Romagne, en Italie, affluent du Pô.

Toponyme 

Le Panaro est un ancien département des républiques cispadane, cisalpine, et italienne, et du royaume d'Italie de 1797 à 1815.

Personnalités 
 Alessandra Panaro (1939-2019), actrice italienne.